Бургас може да се отнася за:

 Бургас – град в България
 Бургас — полуостров на остров Ливингстън;
 Община Бургас – община в България;
 Област Бургас – област в България;
 Бургаска низина – низина в България;
 Бургаско езеро – езеро в България;
 Бургаски влажни зони – екологичен проект;
 Бургаска река – река в България, отток на Бургаското езеро;
 Бургаски залив – залив в Черно море;
 Бургаска могила – могила в България;
 Летище Бургас – летище в България;
 Бургас – български кораб;
 Пристанище Бургас – пристанище в България;
 Бургас – вид специалитет;
 Радио Бургас – българско радио;
 Бургас 63 – марка българска ракия;
 Бургаско пиво – марка българска бира;
 Бургасбус – транспортна фирма;
 Спирит ъф Бургас – музикален фестивал;
 Бургас (Плувен маратон) – плувен маратон;
 Бургас, кула в Егейска Македония, Гърция.

 Вижте също
 Люлебургас, град в Турция;
 Кулели Бургас, село в Гърция.